

Francia 
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Nizza

Italia

Campania 
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Castellammare di Stabia

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Bologna
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Cereseto, frazione di Compiano
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Ferrara
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Masone, frazione di Reggio Emilia
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Ponte dell'Olio
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – chiesa a Scandiano

Lazio 
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Civitella San Paolo

Liguria 
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Coreglia Ligure
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Fado, frazione di Mele
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Molassana, quartiere di Genova
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Pontedecimo

Lombardia 
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Crema
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Lodi
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – a Taleggio
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Zogno

Piemonte 
 Chiesa di San Giacomo il Maggiore – Agliano Terme
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Campertogno
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Fobello
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Gavi

Sardegna 
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Orosei

Toscana 
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Porto Azzurro

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Arco
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Covelo, frazione di Vallelaghi
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Grigno
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Irone, frazione di Tre Ville
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Pré, frazione di Ledro
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Prezzo, frazione di Pieve di Bono-Prezzo
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – San Giacomo, frazione di Caldes

Veneto 
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Livinallongo del Col di Lana

Repubblica Ceca 
 Chiesa di San Giacomo Maggiore – Brno